

Населені пункти та їхні частини
 Захелме — село в гміні Подґужин Єленьоґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Захелме — село в гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Захелме — осада в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки